Єлена Костанич і Генрієта Надьова були чинними чемпіонками, але цього разу вони обидві вирішили не брати участі.

Лізель Губер і Магдалена Малеєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Елені Даніліду і Франческа Ск'явоне з рахунком 3–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

  Лізель Губер / Магдалена Малеєва (чемпіонки)
  Тіна Кріжан / Катарина Среботнік (чвертьфінал)
  Крісті Богерт / Магі Серна (півфінал)
  Каролін Денін / Россана де лос Ріос (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
Draw 

JandS Cup, парний розряд
Warsaw Open